В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Congoleum Classic 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Керрі Гарріс і Леслі Гант виграли титул, у фіналі перемігши пару Кріс Еверт і Біллі Джин Кінг 7-5, 6-4.

Сіяні пари 

 Кріс Еверт /  Біллі Джин Кінг (фінал)
 Франсуаза Дюрр /  Бетті Стов (1-ше коло)

 Розмарі Казалс /  Ненсі Гюнтер (півфінал)
 Карен Крантцке /  Венді Овертон (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

WTA Congoleum Classic